Chevilly (Loiret), een gemeente in het Franse departement Loiret
Chevilly-Larue, een gemeente in het Franse departement Val-de-Marne
Chevilly (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Vaud